Obermühlbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Obermühlbach (Gemeinde Frauenstein), Katastralgemeinde und Ortschaft von Frauenstein, Kärnten
 Obermühlbach (Gemeinde Wenns), Rotte in der Gemeinde Wenns, Bezirk Landeck, Tirol
 Obermühlbach (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Obermühlbach (Bogenbach), Zufluss des Bogenbach im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch: 
 Mühlbach